Hampf ist der Familienname folgender Personen:

 Kevin Hampf (* 1984), deutscher Fußballspieler
 Michaela Hampf (* 1971), deutsche Historikerin